Beech Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Hills (Alabama), im Tuscaloosa County
 Beech Hills (Pennsylvania), im Westmoreland County

Siehe auch:
 Beech Hill